KV Oostende, Belgische voetbalclub, voor 1981 en de fusie met AS Oostende KM VG Oostende genaamd. 
VG Oostende (8837), Belgische voetbalclub, in 1982 nieuw opgericht om de oude naam nieuw leven in te blazen.
VG Oostende (basketbal), Belgische voormalige basketbalclub